Морешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Чепарі.
 Морешть () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративно підпорядковується місту Унгень.